Il singolare  del Prosperita Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Stéphane Robert era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jonathan Dasnières de Veigy ha battuto in finale Jan Hájek 7–5, 6–2.

Teste di serie

 Jan Hájek (finale)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)
 Guillaume Rufin (semifinali)
 Jan Mertl (secondo turno)

  Simone Vagnozzi (semifinali)
  Yannick Mertens (secondo turno)
  Dušan Lojda (quarti di finale)
  Mathieu Rodrigues (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Prosperita Open 2012